Kein Weg zurück steht für:

 U-Turn – Kein Weg zurück, französisch-US-amerikanischer Film von Oliver Stone (1997)
 Die Patin – Kein Weg zurück deutscher Fernsehfilm von Miguel Alexandre (2008)
 Wilsberg: Kein Weg zurück, deutscher Fernsehfilm von Martin Enlen (2015)
 Die Bergretter – Kein Weg zurück, Episode der deutschen Fernsehserie Die Bergretter von Jorgo Papavassiliou (2015)
 Jack Reacher: Kein Weg zurück, US-amerikanischer Thriller von Edward Zwick (2016)
 Stralsund: Kein Weg zurück, deutscher Fernsehfilm von Florian Froschmayer (2017)